Capsella (tweekleppige), een genus van de Donacidae
Capsella (plantae): zie Herderstasje (geslacht)